Andrea Muzaka ist der Name folgender Personen:
* Andrea I. Muzaka († 1319), albanischer Fürst
 Andrea II. Muzaka († 1372), albanischer Fürst
 Andrea III. Muzaka († nach 1393), albanischer Fürst